Parlamentsvalget i Letland 2011 blev afholdt den 17. september 2011, valget var udskrevet efter folkeafstemningen om parlamentets opløsning samme år.

Resultat

Referencer 

Politiske valg i Letland
Letland 2011